Ashmunella mearnsii är en snäckart som först beskrevs av Dall 1895.  Ashmunella mearnsii ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
mearnsii